Blair Brown – attrice statunitense
 Blair Brown – giocatore di football americano statunitense
 Blair Brown – pallavolista statunitense